Wiepersdorf bezeichnet:

 Wiepersdorf (Niederer Fläming), Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Wiepersdorf (Schönewalde), einen Ortsteil der Stadt Schönewalde im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg

 Schloss Wiepersdorf in Wiepersdorf (Niederer Fläming)